Ел Агва Азул има више значења:

 Ел Агва Азул (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агва Азул (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику